Око за око:
 Принцип талиона («око за око, зуб за зуб»)
 Око за око (фильм, 1981)
 Око за око (фильм, 1996) — американский кинофильм 1996 года, режиссёр Джон Шлезингер.
 Око за око (фильм, 2010) — российский кинофильм 2010 года, режиссёр Геннадий Полока.